Кристиан Лара (; 27 апреля 1980, Кито) — эквадорский футболист, игравший на позиции полузащитника. Выступал за сборную Эквадора, участник чемпионата мира 2006.

Биография 
Воспитанник клуба «Эль Насьональ». Дебютировал за основную команду в 1997 году, до 1999 года периодически выступал за молодёжный состав клуба. В 2001 году впервые был вызван в сборную Эквадора, а год спустя принял в её составе в Золотом Кубке КОНКАКАФ, куда южноамериканская сборная получила специальное приглашение.

В 2005 году стал чемпионом Эквадора и тут же покинул страну, подписав контракт с катарским клубом «Аль-Вакра». В 2006 году выступил на чемпионате мира, где Эквадор сумел пробиться в число 16 сильнейших сборных планеты. На германском первенстве Лара был одним из самых низкорослых игроков (162 сантиметра).

В 2007 году Кристиан Лара вернулся в Эквадор, в стан принципиальных соперников «Эль Насьоналя» — ЛДУ Кито. Во второй раз завоевав титул чемпиона страны, перешёл в гуаякильскую «Барселону», где также был твёрдым игроком основы, и также решил не продолжать выступления за клуб дольше года.

В начале 2009 года выступал за колумбийский «Депортиво Перейра», но в середине года вернулся в ЛДУ. Свой второй период в этой команде он начал с победы в Рекопе Южной Америки, которую «Лига» оспаривала на правах победителя Кубка Либертадорес 2008 (этот титул Лара упустил, выступая за «Барселону»). В конце года помог своей команде выиграть второй по значимости континентальный трофей — Южноамериканский кубок. В 2010 году в третий раз стал чемпионом Эквадора, после чего вернулся в «Эль Насьональ».

Титулы и достижения 
 Чемпион Эквадора (3): Кл. 2005, 2007, 2010
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2009
 Рекопа Южной Америки (2): 2009, 2010

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации футбола Эквадора
 
 
 

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Эль Насьональ»
Игроки ФК «Аль-Вакра»
Игроки ФК ЛДУ Кито
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Депортиво Перейра»
Игроки ФК «Реал Картахена»
Игроки ФК «Манта»
Игроки ФК «Депортиво» Кито
Игроки ФК «Дорадос де Синалоа»
Игроки ФК «Клан Хувениль»